Дмитрий Ан:
* Ан, Дмитрий Иванович (род. 1939) — советский футболист.
 Ан, Дмитрий Михайлович (род. 1974) — советский и узбекистанский футболист.

Примечания